Scottish Masters — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, проводившийся с 1981 по 2002 гг., за исключением 1988 года. Турнир был аналогичен лондонскому Мастерс и Irish Masters, и проходил одним из первых в сезоне. Проводился на различных аренах Шотландии. В связи со сменой европейского законодательства и запретом на спонсирование спортивных соревнований табачными компаниями, турнир лишился спонсора, не смог найти нового и прекратил своё существование. По три раза трофеем владели Стив Дэвис, Стивен Хендри и Ронни О'Салливан.

Победители

Ссылки 

 История Scottish Masters на Top-Snooker 
 Архив снукера Криса Тёрнера: Scottish Masters 

Scottish Masters